Per Class Action si può intendere:
 Azione collettiva, azione legale di gruppo
 Conflitto di classe (Class Action) un film del 1991 diretto da Michael Apted, con Gene Hackman e Mary Elizabeth Mastrantonio
 Class Action, gruppo musicale statunitense